Dream Street — второй студийный альбом американской певицы Джанет Джексон, выпущенный 23 октября 1984 года на лейбле A&M.

Об альбоме 
Ориентированный на поп-запись нежели дебютный альбом, демонстрирующий детскую душевную боль, альбом не имел ошеломительного успеха, чего отец Джанет никак не мог предвидеть. Альбом достиг наивысшей строчки под номером сто сорок семь в Billboard 200 в 1984 году. На сегодня альбом является редкой записью Джексон, пользующийся большим спросом среди её поклонников, хотя он все ещё доступен в качестве специального японского издания. С альбома вышел один небольшой хит, попавший в топ-10 чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs «Don't Stand Another Chance», спродюсированный её братом Марлоном. Кроме того, на песню «Dream Street», был сделан её первый видеоклип, снятый во время съемок телевизионного шоу Fame.

Dream Street является последней записью в ключе подростковой музыки. После этой пластинки Джанет приобретет всемирный успех в связи с выходом альбома Control в 1986 году.

После многих лет недоступности, альбом был представлен на iTunes 15 мая 2007 года. Физические носители альбома вышли из тиража, таким образом, он стал очень редкой записью. Особенно трудно найти альбом в Соединенных Штатах.

Критика 

Поставив две из пяти звезд, Эд Хоган из Allmusic прокомментировал оценку: «прослушав Dream Street, возникает ощущение, что эта молодая певица выступает на шоу American Bandstand [...] Первый сингл «Don't Stand Another Chance» напоминает семейную запись, сделанную братом Марлоном Джексоном с вокалом Майкла Джексона. Он попал в первую десятку R&B хитов лета 1984 года. Двенадцатидюмовые ремиксы демонстрируют выдающуюся работу Джона Барнса на синтезаторе. Другие треки также демонстрируют грязную фанковую атмосферу Миннеаполиса, как на «Pretty Boy», спродюсированную Джесси Джонсоном, а «Hold Back the Tears» и «If It Takes All Night» являются яркими примерами приятных поп-мотивов 80-х годов».

Кен Такер из The Philadelphia Inquirer дал альбому «справедливую» оценку, назвав его «небольшим, но приятным сюрпризом Джексон». Младшая сестра придумала более последовательную музыку, чем развлекательные альбомы её братьев. Большинство песен Dream Street показывают глянцевый блеск поп-музыки, и дуэт Джанет с английской поп-звездой Клиффом Ричардом на «Two to the Power of Love» является броским и запоминающимся. Большую часть времени Джанет эксплуатирует диско-ритмы, которые легко слушать».

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 

 Beth Andersen - Background Vocals
 John Barnes - Keyboards, Programming, Moog Synthesizer, Rhythm, Associate Producer, Drum Programming, Rhythm Arrangements, Moog Bass
 Arthur Barrow - Bass, Arranger, Guitar (Bass), Keyboards
 Bill Bartell - Engineer, Mixing
 Steve Bates - Engineer
 Chuck Beeson - Art Direction
 Pete Bellotte - Producer
 Билл Боттрелл - Engineer, Mixing
 Sam Emerson - Photography, Inlay Photography
 Dino Espinosa - Background Vocals
 Jackie Espinosa - Background Vocals
 Michael Espinosa - Background Vocals
 Tito Espinosa - Background Vocals
 Gary Falcone - Background Vocals
 Mitchell Froom - Arranger, Keyboards
 Brian Gardner - Mastering
 Steve Hodge - Engineer
 Jackie Jackson - Background Vocals
 Janet Jackson - Vocals, Duet
 Marlon Jackson - Drums, Programming, Background Vocals, Rhythm, Producer, Drum Programming, Rhythm Arrangements

 Michael Jackson - Background Vocals
 Tito Jackson - Background Vocals
 Jesse Johnson - Producer
 Marva King - Background Vocals
 Harry Langdon - Cover Photo
 Peter Martinsen - Engineer, Remixing, Mixing
 Peggy McCreary - Mixing
 Jonathan Moffett - Drums
 Giorgio Moroder - Producer
 Melanie Nissen - Design
 Cecille Parker - Stylist
 Anthony Patler - Keyboards, Rhythm, Rhythm Arrangements
 Greg Phillinganes - Keyboards, Moog Synthesizer, Moog Bass
 Joe Pizzulo - Background Vocals
 Brian Reeves - Mixing, Mixdown Engineer
 Cliff Richard - Vocals on "Two To The Power of Love"
 John Philip Shenale - Arranger, Keyboards
 Jeremy Smith - Engineer, Mixing
 Julia Tillman Waters - Background Vocals
 Julia Waters - Background Vocals
 Maxine Willard Waters - Background Vocals
 Richie Zito - Guitar

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома  на официальном сайте Джанет Джексон

Альбомы Джанет Джексон
Альбомы A&M Records
Альбомы, спродюсированные Джорджо Мородером
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы, записанные на Capitol Studios